Црвенка (;  или -{Rotweil}-) је насељено место на територији Аутономне покрајине Војводине у Републици Србији, у Западнобачком округу. Према попису из 2011. живео је 9.001 становник (према попису из 2002. било је 10.163 становника).

Географија 

Насеље Црвенка је смештено на додирној зони Бачке лесне терасе и Бачке лесне заравни. Карактеристично је да је насеље подигнуто на лесној тераси мада је повољније да је било подигнуто на лесној заравни. Црвенка је положена у централом делу Бачке на географским координатама 45°39’30" СГШ и 19°27’30" ИГД. Насеље се налази на тачки спајања и разилажења саобраћајница у разним правцима, што даје насељу ознаку важног саобраћајног чворишта.

Привреда  
Црвенка има веома јаку привреду ако узмемо у обзир саму величину места. У њој се налазе многобројна предузећа међу којима се истичу:
 Фабрика шећера Црвенка
 фабрика кондиторских производа Јафа
 ДП Залив
 АД фабрика сточне хране Црвенка
 Сигма ДОО

Демографија 
У насељу Црвенка живи 8.027 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,7 година (39,3 код мушкараца и 41,9 код жена). У насељу има 3.341 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,69.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Спорт 
Црвенка има богату спортску историју. Такође од 1968. године у Црвенки се налази базен на отвореном рађен по олимпијским стандардима, који је и даље у функцији.
 РК Црвенка
Позната Црвеначка школа рукомета освојила је прву мушку савезни лигу Југославије(1969) као и два пута куп Југославије(1967. и 1988). Такође су били и полуфиналисти Купа европских шампиона(1970). Омладинци су два пута освајали шампионат(1981. и 1994).
 ФК Црвенка
Највећи успех Црвеначког фудбала је свакако улазак у прву лигу Југославије.
 КК Црвенка

Галерија

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Црвенка, на којој се налазе два насеља Црвенка и Нова Црвенка.

Референце

Спољашње везе 

 Crvenka.com
 Завод за урбанизам Кула-Оџаци
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кули
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији